Оберхофен-им-Иннталь () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук.  .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Хельмут Кирхмайр (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля